Sauber C33 — гоночный автомобиль Формулы-1 команды Sauber, построенный для участия в чемпионате мира  года.

История выступлений 
Презентация шасси состоялась на автодроме в Хересе 26 января 2014 года.

Результаты выступлений в Формуле-1

Примечания

Ссылки 
 

Шасси Sauber Формулы-1